Gunnar Mossberg kan syfta på:

* Gunnar Mossberg (1903–1983), svensk konstnär
 Gunnar Mossberg (1910–1997), svensk jazzmusiker